Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v sobotu 7. března jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení sprintu proběhlo v 16:30 hodin středoevropského času.

Obhájkyní titulu byla Ukrajinka Olena Pidhrušná, která však na mistrovství světa nestartovala. Úřadující olympijskou vítězkou v této disciplíně ze sočských her byla slovenská závodnice Anastasia Kuzminová, která v této sezóně nezávodila.

Mistryní světa se stala Francouzka Marie Dorinová Habertová, pro kterou to byla už druhá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro brala nečekaně polská biatlonistka Weronika Nowakowská-Ziemniaková a z bronzu se radovala Ukrajinka Valentyna Semerenková.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2015